Aporophyla pascuea är en fjärilsart som beskrevs av Henry Noel Humphreys och John Obadiah Westwood 1841. Aporophyla pascuea ingår i släktet Aporophyla och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
pascuea